Vineyard (Californië); een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Martha's Vineyard; een eiland in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Vineyardbeweging; een evangelicaalse denominatie/beweging
 Vineyard (Utah)